Брага има више значења:
 Брага
 Брага (Бергамо)
 Брага (Падова)
 Брага (Верона)